Aero A-101, een Tsjechosloslowaakse bommenwerper en verkenningsvliegtuig van Aero
Agusta A.101, een Italiaanse transporthelicopter
Een verkeersweg:
A101 (Groot-Brittannië)
A101 (België)